Sierra Nevada puede referirse a cualquiera de los siguientes nueve accidentes geográficos:

 La Sierra Nevada (Argentina), alineación montañosa en la parte sur de Argentina .
 La Sierra Nevada de Lagunas Bravas, complejo volcánico en la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile.
 La Cuenca endorreica de la Sierra Nevada de Lagunas Bravas, al sur de la sierra homónima entre Argentina y Chile.
 El Sierra Nevada (Araucanía), volcán Sierra Nevada,en la IX Región de La Araucanía (Chile).
 La Sierra Nevada de Santa Marta, relieve montañoso en la parte norte de Colombia.
 La Sierra Nevada (España), macizo montañoso perteneciente a las cordilleras Béticas, entre Granada y Almería (España).
 La Sierra Nevada (Estados Unidos), cordillera en California (Estados Unidos).
 La Eje Neovolcánico o Sierra Volcánica Transversal o Eje Volcánico Transversal o Eje Neovolcánico o Cordillera Neovolcánica, cadena volcánica en México.
 La Sierra Nevada de Mérida, cadena montañosa perteneciente a la cordillera de los Andes, en la parte occidental de Venezuela.

Asimismo, puede hacer referencia a cualquiera de las siguientes cuatro reservas naturales:

 El Parque nacional natural Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia.
 El Parque nacional de Sierra Nevada (España), en España.
 El Parque natural de Sierra Nevada, en España.
 El Parque nacional Sierra Nevada (Venezuela), en Venezuela.

Además, puede hacer referencia a:
 La Estación de esquí de Sierra Nevada, en España.
 La Autovía de Sierra Nevada o Autovía de la Costa Tropical, en España.
 Sierra Nevada Brewing Company, una cervecería estadounidense.
 Caso Sierra Nevada, un escándalo político venezolano que implicó la donación del buque frigorífico Sierra Nevada a Bolivia durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
 Puerto de Sierra Nevada o Cima Alberto Fernández, subida a la estación de esquí andaluza.